Italien har deltagit i samtliga upplagor av världsmästerskapen i friidrott sedan den första upplagan 1983. Landet har tagit totalt 44 medaljer, varav 11 guld, 16 silver och 17 brons.
  

Sport i Italien
Nationer vid världsmästerskapen i friidrott